«Пила́ 3» () — американский фильм ужасов 2006 года режиссера Даррена Линна Боусмана по сценарию Ли Уоннелла и сюжету Уоннелла и Джеймса Вана. Это третий фильм в серии фильмов «Пила» и продолжение фильма «Пила 2» (2005). Главные роли исполнили Тобин Белл, Шони Смит, Ангус Макфадьен, Бахар Сумех и Дина Мейер.

В фильме Джон Крамер, который известен тем, что заставляет своих жертв участвовать в смертельных играх, чтобы проверить их волю к жизни, подвергает человека по имени Джефф ряду испытаний. Эта игра призвана помочь ему преодолеть гнев по отношению к пьяному водителю, который убил его сына. Между тем, ученица Джона, Аманда, похитила врача по имени Линн и поручила ей вылечить Джона, прикованого к постели с терминальным раком, достаточно долго, чтобы Джефф мог завершить свою игру.

Как и его предшественник, фильм сразу же получил зелёный свет после успешного первого уик-энда предыдущего фильма. Съёмки проходили в Торонто с мая по июнь 2006 года. Уоннелл стремился сделать историю более эмоциональной, чем предыдущие фильмы, особенно с сюжетной линией Аманды и Конструктора. Фильм посвящен продюсеру Греггу Хоффману, который умер 4 декабря 2005 года.

Фильм был выпущен в США 27 октября 2006 года компанией Lionsgate Films. Он имел финансовый успех, заработав в первый день 33,6 миллионов долларов и 80,2 миллионов долларов в США и Канаде. Это самый кассовый фильм серии на международном рынке и самый кассовый фильм в серии в целом. Он получил смешанно-негативные отзывы от критиков. Белл был номинирован за «Лучшего злодея» на церемонии MTV Movie Awards 2007, и фильм получил номинации на премию «Сатурн» за «Лучший фильм ужасов». Фильм был выпущен на DVD и Blu-ray 23 января 2007 года, где он возглавил чарты с продажами 2,5 миллионами копий в первую неделю. Продолжение под названием «Пила 4» было выпущено в 2007 году.

Сюжет 

Фильм открывается сценой, которой закончилась «Пила 2» — детектив Эрик Мэтьюз пытается освободиться от цепи, надетой на его ногу. Он ухитряется добраться до своего фонарика и в его свете видит отрезанную ногу доктора Гордона из первой части. Понимая, что это — его единственный выход, он всё же не может сделать этого. Однако потом он ломает ногу крышкой от бачка унитаза, в котором в первой части были спрятаны ножовки, и освобождается от цепи.

Командир отряда спецназа Дэниэл Ригг зовёт Кэрри на место очередного преступления, где мы впервые встречаем детектива Марка Хоффмана. Кэри думает, что увидит в убитом Эрика, но на его месте оказался Трой, который, по словам Конструктора, не ценил привилегии, дарованные ему при рождении, и вновь и вновь возвращался за решётку. Конструктор считает, что неволя Трою приятнее свободы и предлагает ему шанс раз и навсегда избавиться от цепей. Однако это выражение отнюдь не фигурально — Трой прикован цепями за различные части тела (кожа на руках, ногах, цепь через губу и так далее). Ему нужно освободиться от цепей за то краткое время, пока идёт отсчёт таймера бомбы. Трой пытается освободиться и это ему почти удаётся, но поскольку таймер был запущен до того, как он очнулся, и одна из цепей была продета сквозь его нижнюю челюсть — он не успевает освободиться и бомба взрывается.

Кэрри говорит Риггу, что Мэтьюз до сих пор снится ей в кошмарах, она винит себя в его гибели, но Ригг пытается убедить её, что она ни при чём.

Кэрри замечает несоответствие почерка убийцы почерку Пилы — тот всегда давал жертве возможность выжить, тогда как у Троя такой возможности не было — дверь в комнату была заварена, он бы не смог выбраться, даже если бы прошёл испытание.

У себя дома Кэрри, смотрясь в зеркало ванной, вдруг замечает позади себя Эрика Мэтьюза, однако тут же понимает, что это всего лишь видение. Она вновь и вновь пересматривает плёнку Троя, как вдруг на экране телевизора возникают помехи, а потом транслируется изображение с камеры, установленной в шкафу. Понимая, что эта камера стоит в её шкафу, молниеносно она выхватывает пистолет и стреляет в дверь, потом пытается взять камеру, но в этот момент кто-то в маске свиньи нападает на неё сзади и вкалывает снотворное. Кэри засыпает.

Проснувшись, она находит себя висящей на цепях, а к её рёбрам прикреплён некий прибор (ловушка «Ангел»). Стоящий в комнате телевизор включается, и Пила говорит ей, что, как ему кажется, Кэри всеми своими действиями стремится к смерти, и чтобы выжить, она должна опустить руку в сосуд с кислотой и достать ключ от прибора, иначе он разорвёт ей грудь. Со второй попытки она делает это, снимает замок, но прибор не отстёгивается. У Керри тоже не было шанса выжить — замок был лишь видимостью и не крепился к «Ангелу». Вдруг она видит, что некто наблюдает за ней. Через несколько секунд Кэри погибает.

Далее фильм знакомит нас с Линн Денлон, хирургом. У неё сложная ситуация в жизни, брак на грани распада, что сказывается на её работе — она не стремится всеми силами помогать людям. Аманда её похищает и привозит в логово Джона, где он говорит, что ей придётся сыграть в игру — любыми средствами продлить ему жизнь (у него неоперабельная опухоль мозга), пока ещё один испытуемый не пройдёт серию тестов. Если же сердце Джона остановится, то прибор, надетый на Линн, взорвёт ей голову.

У Джеффа тоже сложный период в жизни — он живёт ради мести: его малолетнего сына сбила машина, а водителю дали всего полгода. Несколько лет Джефф представляет себе, как встретится с убийцей своего сына, он забыл о дочери, ничто иное ему не интересно. Цель Пилы — дать Джеффу понять, что жизнь ради мщения саморазрушительна, и он вынуждает вступить в его игру, обещая, что в финале он встретится лицом к лицу с человеком, который в ответе за потерю его ребёнка.

Среди его испытаний — встреча с женщиной, Даникой Скотт, которая была свидетелем смерти его сына, но предпочла скрыться. Полностью голая, она помещена в морозилку, и её обливают струи воды. Джефф может спасти её, а может бросить умирать. Он долго колеблется, но в итоге пытается спасти ей жизнь, однако не успевает — женщина замерзает насмерть.

Вторым испытанием является встреча с судьёй, который вынес мягкий приговор водителю. Судья захлебнётся в месиве из разлагающихся свиных трупов, сбрасываемых в мясорубку, присоединённую к резервуару, где он прикован, если Джефф не сожжёт личные вещи своего сына, которые он бережно охранял даже от своей дочери, чтобы достать ключ. Джефф успевает сделать это, достаёт ключ и спасает судью.

Тем временем Линн делает всё, чтобы Джон не умер. Она проводит операцию на его мозге, чтобы ослабить давление опухоли на стенку черепа, и Джон удивительно быстро после такой операции идёт на поправку. В бреду его посещают видения о своей жене Джилл. Считая, что разговаривает с женой, он держит Линн за руку и говорит ей, что любит её. Это заставляет Аманду ревновать Джона к Линн и настраивает её против последней. Увидев всё это — она идёт в свою комнату и достаёт коробку, ключ от которой висит все время у неё на шее. Из коробки Аманда выкладывает предметы для самоповреждения, так как страдает от аутоагрессии. Далее берёт нож и начинает резать себе бедро. В эти моменты показывается, как Джон берёт Аманду в свои помощницы и как она помогала ему в подготовке к играм.

Следующая игра Джеффа — встреча с виновником смерти его сына, водителем Тимоти. Он привязан к устройству, которое сам Пила называет своей гордостью — это дыба. Она начнёт выворачивать руки, ноги и голову, если Джефф не сможет достать ключ, висящий на нитке, которая привязана к спусковому крючку дробовика, находящегося в прозрачном ящике. Голос на диктофоне спрашивает Джеффа, готов ли он получить пулю ради убийцы его сына? Джеффу удаётся достать ключ, не приведя к выстрелу, однако он неосторожно отпускает нить, и оружие всё-таки стреляет. На линии огня находится судья, и пуля разносит ему голову. У Джеффа не хватает времени, чтобы спасти Тимоти, и он также погибает в страшных муках.

По пути Джефф находит в самом начале патрон, потом пустой магазин, а в конце сам пистолет. А тем временем Аманда проявляет всё больше агрессии к Линн, и Джону приходится неоднократно останавливать её. Джон говорит Аманде, что в ящике стола для неё есть конверт с письмом, после прочтения которого у Аманды начинается истерика.

Джефф проходит свои испытания, и Джон приказывает Аманде снять прибор с шеи Линн и отпустить её. Аманда делать это отказывается. Джон говорит, что она подвела их к краю пропасти и, пока не поздно, лучше бы ей отступить, потому что это её последний шанс, а время на исходе. Он напоминает ей, что её игры нечестны, что у её жертв нет шанса выжить, напоминает ей об Адаме Стэнхайте, умершем после событий первого фильма, и Эрике Мэтьюзе. В ответ Аманда рассказывает Джону, что это она задушила Адама, причём из сострадания, а Эрика Мэтьюза она была вынуждена избить и бросить умирать, так как он, освободившись, напал на неё.

Джон вновь и вновь просит Аманду отпустить Линн, но та отказывается. Тем временем Джефф, вооружённый пистолетом с одним патроном, подходит к месту событий. Он зовёт Линн, она бросается к нему, и в этот момент Аманда стреляет в неё. Джон говорит, что Аманда этим выстрелом оборвала четыре жизни. Джефф подхватывает Линн на руки и стреляет Аманде в шею, смертельно ранив её.

Джон наконец-то открывает Аманде истинную суть его игры — игра была не только для Джеффа и Линн, но и для неё самой. Он не сказал ей, что Джефф и Линн — муж и жена, он скрыл от неё их общую трагедию, чтобы провести последнее испытание своей неверной помощницы. Аманда умирает, и Джон обращается к Джеффу. Он говорит, что тот ничему не научился, что он так же одержим местью, он предупреждает, что его жена скоро умрёт, но Джон может вызвать скорую, если Джефф откажется от мысли о мести. Джон говорит, что Джефф не убьёт его, и предлагает последнее испытание — он может отомстить Джону за всё зло, что он причинил им, или же может простить. Джефф прощает его, но тут же болгаркой перерезает ему горло, и Джон захлёбывается кровью. Из последних сил он включает диктофон, и Джефф с ужасом понимает, что же он натворил — мало того, что его жена умирает от активации прибора на её шее, но ещё оказывается, что только Джон знает, где сейчас дочь Джеффа, у которой ограниченный запас воздуха.

Фильм заканчивается затухающими криками доведённого до отчаяния Джеффа.

В ролях

Производство

Разработка и сценарий 
Даррен Линн Боусман, режиссёр и со-автор «второго фильма», Джеймс Ван, режиссёр «первого фильма», и Ли Уоннелл, сценарист обоих фильмов, отклонили предложение снять третий фильм. Продюсер Грегг Хоффман умер спустя несколько недель после его выхода. Боусман, Ван и Уоннелл собрались вместе, чтобы пообедать в тот день, когда услышали о кончине Хоффмана, и решили сделать «Пилу 3» в честь Хоффмана. Уоннелл стремился сделать «Пилу 3» более эмоциональным, описывая сюжет как, по сути, «историю любви» между Джоном и Амандой отца и дочери.

Боусман сказал, что они не намерены иметь поворотную концовку, как в предыдущих фильмах, отметив, что «я думаю, что большинство людей разберутся в этом в первые 15 минут фильма». Уоннелл добавил: «То, что мы с Дарреном ударили для „Пилы 3“, было эмоционально впечатляющим концом». Как и в случае с двумя предыдущими фильмами, концовка была предоставлена только актёрам, которые появились в финальной сцене во время съёмок. В какой-то момент сценарий был украден со стула Боусмана; однако он был возвращён до того, как просочился в Интернет.

Кастинг 
После того, как Бахар Сумех появился в фильме 2004 года «Столкновение», Lionsgate хотела, чтобы она снялась в следующем фильме серии. Она получила роль доктора Линн Денлон. Не будучи поклонником фильмов ужасов и не посмотрев первые два фильма серии, она сочла роль сложной. «Мне снятся кошмары в первый месяц, когда я была на съёмочной площадке», — сказала она. Тем не менее, ей нравилось не быть набранной на Ближнем Востоке, как в большинстве её предыдущих ролей. Ангус Макфадьен, поклонник некоторых фильмов ужасов, включая фильм «Сила», получил роль Джеффа после прочтения и полюбил сценарий.

Костас Мэндилор был выбран на роль Марка Хоффмана после того, как был представлен Боусману. Мэндилор объяснил: «В какой-то момент меня познакомили с режиссёром, и он спросил, хочу ли я подойти и повеселиться в течение недели на „Пиле 3“. Так что я подумал, почему бы и нет, они хорошие парни и всё такое, так что собирались повеселиться. Так что, находясь в этом фильме минуту или две, я максимально извлёк из этого максимум пользы и повеселился с ребятами». Джей Лароуз получил роль Троя, Жертвы Пилы в начале фильма. Лароуз нашёл вызов в том, чтобы сыграть роль, которая требовала, чтобы боль персонажа выглядела и чувствовала себя аутентичной, но был благодарен за то, что сыграл жертву вступительной сцены фильма, высоко оценив его возможность работать с Боусманом.

К Монике Поттер, которая сыграла Элисон, жену доктора Лоуренса Гордона в первом фильме обратились с просьбой повторить свою роль в фильме, но она отклонила предложение из-за отсутствия интереса. Она чувствовала, что сделала «много» с первым фильмом. Аналогичным образом, роль Ригга в фильме была значительно сокращена, так как Лайрик Бент был недоступен из-за его работы в то время в фильме «Angela’s Eyes»; несмотря на попытки кинематографистов заставить его график работать, Бент смог снимать только один день. Позже Бент предположил, что предполагаемой ролью Ригга в фильме могла бы быть то, что он позже сыграл в четвёртом фильме (2007), если бы он был доступен.

Съёмки 
Фильм получил больший бюджет в размере 10 миллионов долларов. по сравнению с 4 миллионами долларов второго фильма. Съёмки проходили в течение 27 дней на киностудии Cinespace Film Studios в Торонто с 8 мая 2006 года по конец июня. Производство позаимствовало набор для ванной комнаты, используемый в фильме «Очень страшное кино 4», который пародировал франшизу. Почти все переходы из одного места в другое не были сделаны с использованием цифровых эффектов; переходы были сняты на месте. Например, когда камера перемещается с места преступления Троя к Керри, находящейся в ванной, Мейер пришлось бежать, снять всю одежду и прыгнуть в ванну. Визуально фильм похож на предыдущие два с использованием быстрых сокращений и быстро развивающихся ритмов. Боусман сказал: «Мы используем много сковородок и вспышек, чтобы создать динамическое ощущение». Услуги постпродакшна предоставляла Deluxe Media. Оригинальная версия фильма длилась чуть более двух часов, и было вырезано несколько сцен. Сцена, в которой Пила сожалеет о своих действиях, также была вырезана. Белл сказал: «Я рад, что они вырезали эту сцену. Этот парень точно знает, что делает. Он начинает с модели, а затем уточняет ее? Да, он, вероятно, делает. Но есть определённые вещи, которые интересны и продвигают сюжет, и есть другие вещи, которые в основном являются своего рода предысторией, и вам на самом деле не нужно знать».

Ловушки 
Боусман описал, что самой трудной сценой для съемки была «Свиная сцена», объяснив, что им пришлось спешить, и это включало в себя съёмку «слишком многих движущихся частей». Туши свиней были сделаны из пены, резины и латекса. У свиного реквизита были живые, дезинфицированные личинки, прикреплённые мёдом.

Боусман первоначально задумал «Стойку-ловушку» как ловушку, которая складывала человека в коробку, хотя в конечном итоге она превратилась в скручивание частей тела. Боусман хотел иметь ловушку, которая включала бы замораживание кого-то до смерти, так как фильмы уже охватывали жжение до смерти, кровотечение до смерти и смерть. Тело было сделано из Дебры Линн Маккейб для ловушки «Морозильная камера», но из-за правил безопасности человек не может быть похоронен; только передний или задний актёрский состав может быть на актрисе в любой момент времени. Для «Классной ловушки», персонаж Джея Лароуза изначально собирался повеситься на потолок мясными крючками, но было решено не делать этого, так как он не смог бы сам вырвать цепи (как того требовал сценарий). Это оказалось сложной задачей, так как это было сделано с помощью протезирования и практических эффектов.

Показ 
Фильм был выпущен в США и Канаде 27 октября 2006 года. По словам исполнительного продюсера Даниэля Хеффнера, фильм был отредактирован семь раз, чтобы получить рейтинг «R». По словам Боусмана, рейтинговый совет Американской ассоциации кинокомпаний (MPAA) был менее обеспокоен графическим насилием в фильме, чем эмоциональными пытками, ссылаясь на телевизионные шоу, такие как «C.S.I.», за расширение сферы действия приемлемого. В Японии фильм получил рейтинг R18+, в то время как предыдущие два фильма получили рейтинг R15+. Сообщалось, что на показах в Великобритании пять человек упали в обморок в отдельных кинотеатрах с тремя в одном кинотеатре, в результате чего были вызваны машины скорой помощи.

Маркетинг 
Начальная сцена ловушки Троя была показана на San Diego Comic-Con International 21 июля 2006 года. Тот же клип планировалось показать до показа «Адреналина» 1 сентября 2006 года. Однако MPAA не позволила этого. 10 октября 2006 года Белл, Смит и Боусман появились на церемонии «Spike TV’s Scream Awards» для продвижения фильма, и был показан клип ловушки Троя.

Президент театрального маркетинга Lionsgate Тим Пэйлен подумал об идее сделать 1000 плакатов с небольшим количеством крови Белла, которые были смешаны с печатными чернилами. Он сказал: «Я спросил, можно ли использовать реальную кровь. Была тишина. Он сказал: „Мы могли бы попробовать, но ты серьезно?“ Я сказал, что я очень серьезно». Плакаты были проданы за 20 долларов, первый из которых был выставлен на аукцион; все доходы от выставленного на аукцион плакат были пожертвованы Красному Кресту. Lionsgate также провела третье ежегодное донорство крови «Give Til It Hurts» для Красного Креста и собрал 23 493 пинты крови.

Саундтрек 
Саундтрек к фильму был выпущен 24 октября 2006 года. Он включал в себя 20 песен от хард-рок-групп, таких как «Slayer», «Disturbed», «Avenged Sevenfold», «Ministry» и «Helmet». Джеймс Кристофер Монгер из AllMusic дал саундтреку три звезды из пяти. Эд Томпсон из IGN Music дал ему 7,2 из 10.

Выход на видео 
Фильм был выпущен на DVD и Blu-ray компанией Lionsgate Home Entertainment 23 января 2007 года. Он возглавил чарты домашнего видео в США и Канаде с 1,6 миллионами проданных копий в первый день и закончил неделю с 2,5 миллионами проданных копий. «Unrated DVD» также было выпущено в тот же день и включает в себя 113-минутную часть фильма, которая включает в себя больше крови. 120-минутная режиссёрская версия была выпущена 23 октября 2007 года, совпав с театральным релизом четвёртого 26 октября. Она также включала в себя альтернативную концовку.

Реакция

Кассовые сборы 
Фильм занял первое место на 4700 экранах в 3167 кинотеатрах, заработав 33,6 миллиона долларов в первый уик-энд, что на два процента больше, чем у второго фильма — 31,7 миллиона долларов. Он провёл самый большой дебют на Хэллоуин в течение пяти лет, пока не был побеждён в 2011 году «Котом в сапогах» (34 миллиона долларов). Это был также самый высокий первый уик-энд Lionsgate. Опрос Lionsgate показал, что 69 процентов аудитории были моложе 25 лет, а 51 процент — мужчины. Во второй уик-энд он занял четвёртое место, снизившись на 56 % до 14,8 миллиона долларов по сравнению со вторым падением второго фильса на 47 % до 16,9 миллионов долларов. Прокат был закрыт 14 декабря 2006 года спустя 49 дней после выхода.

Фильм занял пятое место на международном рынке с примерно 6 миллионами долларов. Он занял на первом месте в Великобритании до 4,7 миллиона долларов. В Тайване он занял третье место и заработал 320 000 долларов. Во второй уик-энд он занял второе место с 9,7 миллионами долларов. В Испании он заработал 3,1 миллиона долларов, что больше, чем у предыдущих фильмов. За третий уик-энд фильм заработал 8 миллионов долларов, включая первый день Японии на 86 экранах с 1,1 миллионами долларов. В Австралии фильм заработал 4,3 миллиона долларов, в Испания — 3,8 миллиона долларов, а в Бразилии — 3,8 миллиона долларов. К четвёртому уик-энду он занял четвёртое место с примерно 5,6 миллионами долларов с 24 территорий. Его лучший рынок занял второе место во Франции.

Фильм заработал 80,2 миллиона долларов в США и Канаде и 84,6 миллиона долларов на других территориях, на общую сумму 164,8 миллиона долларов по всему миру. Фильм имеет самый кассовый уик-энд в серии и является самым кассовым фильмом на международном рынке и является самым кассовым в серии в мире.

Критика 
Фильм не был показан критика заранее. На «Rotten Tomatoes» фильм имеет рейтинг 30 % на основе 94 отзывов. Консенсус сайта гласит: «„Пила 3“ делает мало, кроме повторения тропов своего предшественника на более высоком уровне». На «Metacritic», фильм получил среднюю оценку 48 на основе 16 отзывов, что указывает на «смешанные или средние отзывы». Опросы «CinemaScore» сообщили, что зрители фильму оценку дала «B» по шкале от «A+» до «F».

Роберт Кёлер из «Variety» дал фильму смешанную рецензию. Он раскритиковал использование нескольких воспоминаний в фильме, сказав, что это «препятствует фильму, снижая его напряженность и темп». Он объяснил: «Более большая проблема заключается в сценарии Ли Уоннелла, в котором используется так много воспоминаний и пояснительных вставок, что напряжение, определяющая особенность первой „Пилы“, теряется». Однако он похвалил актёрскую игру. Роджер Мур из «Orlando Sentinel» дал ему две звезды из пяти, критикуя сюжет и актёрскую игру.

Питер Хартлауб из «The San Francisco Chronicle» дал фильму негативную оценку, критикуя сюжет. Майкл Ордонья из «Los Angeles Times» сказал, что «Больше Крови — это действительно всё, что может предложить „Пила 3“». Оуэн Глейберман из «Entertainment Weekly» дал фильму оценку «C». Рэнди Кордова из «The Arizona Republic» дал ему отрицательный отзыв, сказав: «„Пила 3“ лишена какой-либо неизвестности или террора». Ким Ньюман из «Empire» дал фильму две звезды из пяти. Он сказал, что актёрская игра была «удивительно хорошей», но раскритиковал сценарий и устройства пыток Empires Kim Newman gave the film two out of five stars. He said the acting was «surprisingly good» but criticized the script and torture devices..

Фильм был номинирован на премию «Сатурн» за лучший фильм ужасов, но проиграл «Спуску». Он также был номинирован на «Выбор фильма: Фильм ужасов/триллер» на Teen Choice Awards, но проиграл «Паранойе». Белл был номинирован на премию MTV Movie Awards за лучшего злодея, но проиграл Джеку Николсону за роль в фильме «Отступники».

Факты 
 В 2006 году заключением комиссии Госрегистра под № 331, фильм включён в список запрещённых к распространению в Республике Беларусь.

Примечания

Ссылки 

Сиквелы фильмов ужасов
Фильмы США 2006 года
Фильмы ужасов 2006 года
Фильмы ужасов США
Фильмы-триквелы
Фильмы Даррена Линна Боусмана
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы на английском языке